Уикипедия на арабски език () е версия на арабски език в Уикипедия. Стартира през юли 2003 година. Към февруари 2009 година Арабската Уикипедия има над 90 000 статии.

Дизайнът на Арабската Уикипедия се различава от този на повечето други, което е свързано с писането от дясно наляво.

Уикипедия на арабски език е блокирана в Сирия от 30 април 2008 г. от сирийското правителство, докато всички други езикови версии са разрешени и свободни за ползване. Отблокирана е на 19 февруари 2009 година без официално обяснение от правителството за първоначалната забрана на сайта.

Посещаемост

Източници 

Арабски език
Арабски език
Енциклопедии на арабски език